Porcheresse (Namen), een Belgische deelgemeente
 Porcheresse (Luxemburg), een Belgische deelgemeente
 Blanzac-Porcheresse, een Franse gemeente